De pil, met andere woorden de anticonceptiepil
Een in te nemen geneesmiddel, zie pil (geneesmiddel)
Een ingehuld zaad, zie pil (zaad)
Een (kleine) batterij (elektrisch)
Een platte benaming voor dokter
Pillen, een verandering van textiel door wrijving (zoals het pluizen van wol of katoen)
Pil (tekenaar), een Belgisch cartoonist en stripauteur (1915-2007).
Public Image Ltd. (PiL), een Engelse post-punkband